Максим Лепский:
 Лепский, Максим Николаевич (род. 1992) — российский футболист.
 Лепский, Максим Станиславович (род. 1985) — российский футболист.